Stevenson steht für:
 Stevenson (Familienname), den Familiennamen Stevenson
 (5211) Stevenson, einen Hauptgürtelasteroiden
 Stevenson Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Stevenson Cove, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Stevenson-Gletscher, Gletscher im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Stevenson Island, Insel im Colbeck-Archipel, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Stevenson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stevenson (Alabama)
 Stevenson (Connecticut)
 Stevenson (Indiana)
 Stevenson (Kentucky)
 Stevenson (Louisiana)
 Stevenson (Maryland)
 Stevenson (Minnesota)
 Stevenson (Pennsylvania)
 Stevenson (Washington)

 Stevenson Township, Township im Marion County

Siehe auch:
 Stevenson Branch
 Stevenson House
 Stephenson
 Steffensen